Kochetchkine (Кошечкин) est un patronyme russe:
Vassili Kochetchkine (1983-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe